Сабха (річка) — річка в Непалі.
 Сабха (Себха) — місто в південно-західній частині Лівії.
 Сабха (Себха) — муніципалітет в південно-західній частині Лівії.
 Сабха — арабська назва форми рельєфу, що утворюється при висиханні засолених ґрунтів у пустелях і напівпустелях.